Korty tenisowe Klubu Sportowego "Start - Wisła" w Toruniu – kompleks kortów tenisowych istniejący w latach 1956-2010 w Toruniu.

Lokalizacja 
Korty tenisowe znajdowały się w centrum miasta, we wschodniej części Jordanek, przy Alei Solidarności, w sąsiedztwie budynku Urzędu Marszałkowskiego.

Historia 

Kompleks czterech kortów tenisowych wraz z zapleczem dla Klubu Sportowego "Start - Wisła" otwarto w 1956 roku. W późniejszym czasie został on powiększony o dwa kolejne korty. Wraz z powstałym tu w 1966 roku basenem i Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportu tworzyły one centrum rekreacyjno-sportowe, tzw. Ogród Jordanowski. Warto dodać, że ich atutem była lokalizacja w samym centrum miasta, nieopodal Zespołu Staromiejskiego. W 2003 roku, kiedy to Skarb Państwa przekazał ten teren miastu, ówczesne władze przeznaczyły go na cele kulturalne i zaplanowały tu budowę m.in. nowej siedziby dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.

Korty tenisowe przeniesiono w 2010 roku do nowo wybudowanego kompleksu tenisowego przy ul. Przy Skarpie 4, a w ich miejscu 12 grudnia 2015 roku otwarto wcześniej zaplanowane Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki.

Zawody 
Od 1995 roku na kortach odbywał się m.in. Międzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet Bella Cup w ramach cyklu zawodowych turniejów Międzynarodowej Federacji Tenisowej – ITF Women’s World Tennis Tour.

Zobacz też 
 Sport w Toruniu

Przypisy 

Budowle sportowe i rekreacyjne w Toruniu
Obiekty tenisowe w Polsce
Nieistniejące obiekty budowlane w Toruniu
Budynki w Polsce oddane do użytku w 1956